Флаг городского поселения «Город Ни́жний Ломо́в» Нижнеломовского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине фигуры герба: пять белых ломов, положенных звездообразно, широкими концами вверх».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба города Нижний Ломов, который создан на основе исторического герба города Нижне-Ломов Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого  года. Подлинное описание исторического герба гласит:

Въ первой части щита гербъ Пензенскій. Во второй части, въ красномъ полѣ, пять желѣзныхъ ломовъ, положенные звѣздою, острыми концами внизъ, означающіе имя сего города.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги городов России